Бен Ро́туэлл () — боец смешанных единоборств, выступающий в Ultimate Fighting Championship в тяжёлом весе. По состоянию на 10 апреля 2016 года находился на 4 месте в рейтинге тяжеловесов (по специфике UFC в рейтинге не участвует чемпион организации).

До подписания контракта с UFC выступал в следующих организациях: Affliction, M-1 Global и другие.

Биография 
Родился в городе Кеноша, штат Висконсин в семье имеющей норвежские и ирландские корни. Родители Бена занимаются ресторанным бизнесом и являются владельцами кейтеринговой компании.

В возрасте шести лет заболел менингитом спинного мозга, временно потерял зрение и провел одиннадцать дней в коме. В ходе реабилитации Бен сперва сильно похудел, а затем начал чрезмерно набирать вес. Лишний вес стал причиной конфликтов со сверстниками, которые дразнили мальчика. Это приводило к частым дракам, что послужило одной из причин, по которой Бен начал заниматься единоборставами.

В семнадцати летнем возрасте начал активно заниматься спортом. Успел провести три боя, однако, в июле 1999 года попал в серьёзную автомобильную аварию. Бен, вместе со своим другом, ехал к родителям, когда в них на большой скорости врезался пьяный водитель. В результате аварии, Ротуэлл получил сотрясение мозга, переломы рёбер и впал в кому. После выхода из комы, он частично потерял память и долгое время не мог вспомнить последние четыре часа перед аварией. Девятнадцатилетний друг Бена умер через две недели после аварии.

Учился в Техническом колледж округа Ваукеша, по специальности ремонт и восстановление автомобилей. Некоторое время работал по специальности — в мастерской кузовного ремонта. Помимо ремонта, работал в ресторане своих родителей, а также был профсоюзным строителем в Чикаго, штат Иллинойс.

Карьера в смешанных единоборствах 
Дебют в профессиональных боях состоялся в 2001 году и закончился победой нокаутом уже в первом раунде. Затем последовали ещё три победы, после которых состоялся поединок с Тимом Сильвией, который закончился победой последнего. Затем последовали бои в M-1, International Fight League, также Бен Ротуэлл провёл один бой в Affliction, где проиграл нокаутом Андрею Орловскому. В UFC дебютировал 24 октября 2009 года, проиграв нокаутом Кейну Веласкезу. Именно в этой организации, спустя ряд боёв с переменным успехом, Ротуэлл сумел добиться высоких результатов. Несмотря на то, что по состоянию на 2016-й год он так и не смог добиться даже звания претендента на титул чемпиона, в организации он ценится за тяжёлый удар и самоуверенную волю к победе.

Провалил допинг тест после боя с Брэндоном Верой, по причине прохождения тестостерон заместительной терапии(ТЗТ) по назначению врача, на которую не получил разрешение у USADA. Дисквалифицирован на девять месяцев.

6 и 15 февраля 2017, перед боем с Фабрисиу Вердумом провалил допинг тест. В пробах был обнаружен синтетический тестостерон. По результатам разбирательства USADA дисквалифицировала бойца до февраля 2019 года. Ротуэлл объяснял наличие тестостерона в пробах медикаментозным лечением травмы, которая не позволила выйти ему на первый бой с Вердумом, который должен был состояться на UFC 203, в сентябре 2016 года.

Личная жизнь 
Женат на Дженнифер ДеБоэр, имеет дочь Алексис 2002 года рождения. В родном городе основал собственную школу боевых искусств, где преподаются популярные MMA, тайский бокс, бразильское джиу-джитсу, бокс и др.

Статистика 

|Победа
|align=center|39-13
| Крис Барнетт
|Сдача (гильотина)
|UFC Fight Night: Font vs. Garbrandt
|
|align=center|2
|align=center|2:07
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|38-13
| Марчин Тыбура
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|38-12
| Овинс Сен-Прё
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Джексонвиль, США
|
|-
|Победа
|align=center|37-12
| Стефан Стрюве
|Технический нокаут (удары)
|UFC on ESPN: Overeem vs. Rozenstruik
|
|align=center|2
|align=center|4:57
|Вашингтон, США
|
|-
|Поражение
|align=center|36-12
| Андрей Орловский
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: dos Anjos vs. Edwards
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Антонио,Техас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|36-11
| Благой Иванов
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Lewis vs. dos Santos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Уичито, Канзас, США
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|36-10
| Джуниор дос Сантос
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos
|
|style="text-align:center;"|5
|style="text-align:center;"|5:00
|Загреб, Хорватия
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|36-9
| Джош Барнетт
|Удушающий приём (гильотина)
|UFC on Fox: Johnson vs. Bader
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3:48
|Ньюарк, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|35-9
| Мэтт Митрион
|Удушающий приём (гильотина)
|UFC Fight Night: Boetsch vs. Henderson
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:54
|Новый Орлеан, Луизиана, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|34-9
| Алистар Оверим
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Jacare vs. Mousasi
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:19
|Машантукет, Коннектикут, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|33-9
| Брендон Вера
|Технический нокаут (удары коленом)
|UFC 164
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1:54
|Милуоки, Висконсин, США
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|32-9
| Габриэл Гонзага
|Удушающий приём (гильотина)
|UFC on FX: Belfort vs. Bisping
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|1:01
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|32-8
| Брендан Шауб
|Нокаут (удары)
|UFC 145
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:10
|Атланта, Джорджия, США
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|31-8
| Марк Хант
|Единогласное решение
|UFC 135
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|5:00
|Денвер, Колорадо, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|31-7
| Гилберт Айвел
|Единогласное решение
|UFC 115
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|5:00
|Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|30-7
| Кейн Веласкес
|Технический нокаут (удары)
|UFC 104
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|0:58
|Лос-Анджелес, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|30-6
| Крис Гильен
|Сдача (удары локтями)
|Adrenaline MMA 2: Miletich vs. Denny
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:30
|Молин, Иллинойс, США
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|29-6
| Андрей Орловский
|нокаут (удары)
|Affliction: Banned
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|1:13
|Анахайм, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|29-5
| Рикко Родригес
|Единогласное решение
|IFL: 2007 Team Championship final
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4:00
|Холливуд, Флорида, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|28-5
| Кшиштоф Сошински
|Технический нокаут (удары)
|IFL: 2007 semifinals
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:13
|Ист-Ратерфорд, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|27-5
| Трэвис Фултон
|Болевой приём (кимура)
|IFL: Chicago
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|3:11
|Чикаго, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|26-5
| Рой Нельсон
|Раздельное решение
|IFL: Moline
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|4:00
|Молин, Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|25-5
| Мэтт Томпсон
|Технический нокаут (удары)
|IFL: Houston
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|1:47
|Хьюстон, Техас, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|24-5
| Девин Коул
|Нокаут (удар ногой в голову)
|IFL: Championship final
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:16
|Анкасвилл, Коннектикут, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|23-5
| Войтек Казовски
|Болевой приём (узел руки)
|IFL: World Championship semifinals
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:14
|Портланд, Орегон, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|22-5
| Брайан Ветелл
|Нокаут (удары)
|IFL: Gracie vs. Miletich
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:17
|Молин (Иллинойс), Иллинойс, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|21-5
| Кшиштоф Сошински
|Технический нокаут (удары)
|IFL: Legends Championship 2006
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:59
|Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|20-5
| Дэн Бобиш
|Нокаут (удар коленом)
|GFC: Team Gracie vs Team Hammer House
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|4:20
|Коламбус, Огайо, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|19-5
| Джои Смит
|Сдача (удары)
|ISCF: Gladiators X
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|N/A
|Милуоки, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|18-5
| Дон Ричардс
|Технический нокаут (удары)
|KOTC: Conquest
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:32
|Калгари, Альберта, Канада
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|17-5
| Аллан Вейкерт
|Технический нокаут (удары)
|GFS: Fight Nite in the Flats
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:45
|Кливленд, Огайо, США
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|16-5
| Дэн Кристисон
|Болевой приём (кимура)
|Euphoria: USA vs World
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|0:57
|Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|16-4
| Джонатан Визорек
|Технический нокаут (удары)
|Euphoria: Road to the Titles
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:09
|Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|15-4
| Мэтт Бир
|Сдача (удары)
|Ultimate Throwdown
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|2:57
|Де-Мойн, Айова, США
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|14-4
| Карлус Баррету
|Нокаут (удар ногой в голову)
|Heat FC 1: Genesis
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|N/A
|Наталь, Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|14-3
| Ройс Лук
|Технический нокаут (остановка по решению врача)
|Freestyle Combat Challenge 11
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|N/A
|Расин, Висконсин, США
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|13-3
| Ибрагим Магомедов
|технический нокаут (отказ от продолжения боя)
|M-1 MFC: Russia vs. the World 4
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|10:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|13-2
| Трэвис Фултон
|Сдача (травма)
|Freestyle Combat Challenge 8
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|5:00
|Расин, Висконсин, США
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|12-2
| Джонатан Иви
|Технический нокаут (остановка по решению врача)
|USMMA 2: Ring of Fury
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:14
|Лоуэлл, Массачусетс, США
|Выиграл титул чемпиона USMMA
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|11-2
| Майк Вайтхед
|Единогласное решение
|SB 24: Return of the Heavyweights 2
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|5:00
|Гонолулу, Гавайи, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|11-1
| Керри Шолл
|Технический нокаут (травма шеи)
|SB 24: Return of the Heavyweights 2
|
|style="text-align:center;"|2
|style="text-align:center;"|2:10
|Гонолулу, Гавайи, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|10-1
| Кертис Кроуфорд
|Удушение (удушение предплечьем)
|SB 24: Return of the Heavyweights 1
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:03
|Гонолулу, Гавайи, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|9-1
| Майк Прист
|Submission (рассечение)
|Freestyle Combat Challenge 7
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|N/A
|Расин, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|8-1
| Майк Рэднов
|Технический нокаут (остановка по решению врача)
|Extreme Challenge 46
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|5:54
|Клайв, Айова, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|7-1
| Керри Шолл
|Сдача (травма)
|Extreme Challenge 46
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|7:29
|Клайв, Айова, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|6-1
| Майк Мэршаллек
|Технический нокаут (удары)
|Freestyle Combat Challenge 6
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:38
|Расин, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|5-1
| Стив Хутсон
|Удушение (треугольник руками)
|SC 8: Fight Night
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|3:35
|Ла-Саль, Иллинойс, США
|
|-
|Поражение
|style="text-align:center;"|4-1
| Тим Сильвия
|Единогласное решение
|Extreme Challenge 42
|
|style="text-align:center;"|3
|style="text-align:center;"|5:00
|Давенпорт, Айова, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|4-0
| Билл Биллингтон
|Сдача (удары коленями)
|Iowa Challenge 2
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:07
|Расин, Висконсин, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|3-0
| Даррен Блок
|Нокаут (удары)
|Dangerzone: Auburn
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:16
|Оберн, Индиана, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|2-0
| Энтони Фергюсон
|Технический нокаут (остановка рефери)
|Dangerzone: Auburn
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|1:00
|Оберн, Индиана, США
|
|-
|Победа
|style="text-align:center;"|1-0
| Роб Шинкл
|Технический нокаут (остановка секундантом)
|Freestyle Combat Challenge 3
|
|style="text-align:center;"|1
|style="text-align:center;"|0:21
|Расин, Висконсин, США
|

Примечания

Ссылки 
 БЕН РОТВЕЛЛ / BEN ROTHWELL

Бойцы смешанных единоборств США
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил